A Lasse Oksanen-trófea egy díj a finn jégkorongbajnokságban (Liiga), melyet az alapszakasz legjobb játékosának ítélnek oda.

A díjazottak

Források
 A díjazottak listája a Liiga hivatalos oldalán
 A díjazottak listája

SM-liiga trófeák